Eastern Island (Canada), een eiland in Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Eastern Island (Midway), een eiland in de Midway-eilanden in de Grote Oceaan